Paul Hilscher ist der Name folgender Persönlichkeiten: